Daniel Viola (*¿? - ) es un docente y músico (guitarrista) de Argentina. Tiene un posgrado en Gestión Cultural y Comunicación en el FLACSO. 

Ha participado en varias actividades culturales, tales como Encuentros de la Literatura Infantil, certámenes, y programas culturales. Son:

El Certamen Metropolitano de Espectáculos para Niños.
Encuentros de Literatura infantil y juvenil.
Programa "Creciendo con la Cultura" de la Secretaría de Cultura de la Nación.
Espacio Niño en el Centro Cultural Recoleta.

También ha actuado con varios músicos de Brasil, y fue director de teatro del grupo Indio Universo. Fue cofundador del Movimiento de Música para Niños. Actualmente es el coordinador de dicho movimiento, junto con María Teresa Corral, la fundadora del movimiento.

Viola, Daniel
Viola, Daniel